

Patronyme 

 Émile Le Beller (1930-), syndicaliste français ; 
 Georges Beller (1946-), acteur et animateur de télévision français ; 
 Ilex Beller (1914-2005), artiste, père du précédent ; 
 Kathleen Beller (1956-), actrice américaine ;
 Marty Beller (1967-), musicien américain ;
 Stevan Le Beller, joueur de kayak-polo international français.